Raïssa est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Raïssa est un prénom féminin courant en Russie. C'est un nom dérivé de « Iraïs » qui signifie, selon l'étymologie grecque, « la paix ». Ou  de l'arabe (en ) « raïssana » et signifie « tendre, douce ».

Sainte chrétienne 
 Raïssa († 308), fille d'un prêtre de Tamieh (Fayoum) sur la frontière du désert de Libye, martyre à Alexandrie ; fêtée le 5 septembre.

Autres personnalités portant ce prénom 

 Raïssa Gorbatcheva (en russe : Раи́са Макси́мовна Горбачёва), née à Titarenko le  et décédée le , était une personnalité majeure dans la préservation du patrimoine de la Russie. Elle était la femme de Mikhaïl Gorbatchev.
 Raïssa Maritain (1883-1960), née Raïssa Oumançoff, est l'épouse du philosophe Jacques Maritain.
 Raïssa Beliaïeva (1912-1943), une pilote de chasse russe, au sein du 586 IAP / Groupe d'Aviation n°122.
 Raïssa Aronova (1920-1982), une aviatrice soviétique, membre du célèbre régiment de bombardement de nuit 588 NBAP surnommé  (« les sorcières de la nuit ») par les Allemands.

Littérature 
 Raïssa est le titre du premier album de bande dessinée du cycle de Louve de Les Mondes de Thorgal.